Spedaletto bezeichnet mehrere Orte in der Toskana

 Spedaletto, Ortsteil von Pienza
 Spedaletto, Ortsteil von Pistoia
 Spedaletto, Ortsteil von San Casciano in Val di Pesa

zudem bezeichnet der Begriff

 die Villa Medici von Spedaletto in der Gemeinde Lajatico